Девятовка — деревня в Базарносызганском районе Ульяновской области. Входит в состав Лапшаурского сельского поселения.

География 
Населённый пункт расположен в 14 километрах к северо-востоку от рабочего посёлка Базарный Сызган — административного центра района. Расстояние до Ульяновска — 111 километров.

Часовой пояс

История 
В 1780 году, при создании Симбирского наместничества, сельцо Девятовка, при реке Кандре, помещиковых крестьян, однодворцев, вошло в состав Карсунского уезда.

В 1859 году сельцо Девятовка, на левом берегу речки Кандаракши (приток р. Хомутерька), находилась в 1-м стане Карсунский уезд Симбирская губерния, имелась часовня.

Население 

Население деревни: 

 в 1780 году — помещиковых крестьян 80, однодворцев 1.
 в 1859 году — 43 двора 438 человек,
 в 1903 году — в с-це Девятовке (при рч. Кондыре, в 8 вер.; н. р.) в 76 двор. 257 м. и 240 ж.
 в 1913 году — 95 дворов, 353 жителя, 
 в 1996 году — 23 человека, русские.

Инфраструктура 
В деревне расположена всего одна улица: Садовая.

Достопримечательности 

 «Прощеный» родник, святой источник иконы Божией Матери «Троеручица».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования «Базарносызганский район»

Населённые пункты Базарносызганского района